Reticulum – gwiazdozbiór Sieć
 Retikulum endoplazmatyczne – siateczka śródplazmatyczna
 reticulum – czepiec – część żołądka przeżuwaczy